Roger Mortimer ou Roger de Mortimer peut se référer à :

 Roger de Mortemer († vers 1080), seigneur de Saint-Victor-en-Caux ;
 Roger (III) Mortimer (1231 † 1282),  Mortimer, commandant royaliste durant la seconde guerre des barons ;
 Roger (IV) Mortimer  (1256 † 1326),  Mortimer de Chirk ;
 Roger (V) Mortimer (1287 † 1330),  baron Mortimer de Wigmore,  comte de March ;
 Roger Mortimer (1305 † 1328), chevalier et membre de la noblesse anglaise ;
 Roger (VI) Mortimer (1328 † 1360),  de March. Petit-fils du précédent ; 
 Roger (VII) Mortimer (1374 † 1398),  de March, comte d'Ulster. Petit-fils du précédent ;
 Roger Mortimer (1909 † 1991), journaliste hippique au Sunday Times de 1947 à 1975.

Voir aussi 

 Famille de Mortimer